Amerikai Egyesült Államok
Swansea, település Massachussets államban

 Kanada
Swansea, település Kanadában

 Wales
Swansea, település Walesben